Het seizoen 2003/04 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 2003 en eindigde op 23 mei 2004 met de finale in het Koning Boudewijnstadion. De zege ging naar Club Brugge dat de verrassende finalist KSK Beveren versloeg in de finale.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden net als de voorgaande rondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale 

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 2003/04